Stardust (slovensko zvezdni prah) je lahko:

 Stardust, Nasina vesoljska sonda
 Stardust, francoska glasbena skupina
 Stardust, album Willieja Nelsona iz leta 1978
 Naslov več filmov:
 Stardust, britanski dramski film iz leta 1973
 Stardust (v Sloveniji pod naslovom Zvezdni prah), ameriški fantazijski film iz leta 2009